Biruaca peut désigner :

 Biruaca : un cacique ou chef indien, éponyme des toponymes vénézuéliens.

Toponymes

Biruaca : municipalité de l'État d'Apure ;
 Biruaca : chef-lieu de la municipalité de Biruaca dans l'État d'Apure ;
 Urbana Biruaca : l'unique paroisse civile de la municipalité de Biruaca dans l'État d'Apure.

Homonymie de toponyme